

Arte

Letteratura
 Medea – cothurnata di Lucio Accio
 Medea – tragedia di Jean Anouilh
 Medea – tragedia di Pierre Corneille
 Medea – tragedia di Lodovico Dolce
 Medea – tragedia di Ennio
 Medea – tragedia di Euripide
 Medea – tragedia di Richard Glover
 Medea – tragedia di Franz Grillparzer
 Medea – tragedia di Ernst Legouvé
 Medea – tragedia di Bernard de Longepierre
 Medea – tragedia di Hippolyte Lucas
 Medea – tragedia di Marco Anneo Lucano
 Medea – tragedia di Catulle Mendès
 Medea – tragedia di Giovanni Battista Niccolini
 Medea – tragedia di Publio Ovidio Nasone
 Medea – tragedia di Jean de la Péruse
 Medea – tragedia di Lucio Anneo Seneca
 Medea e Giasone – opera di Peter von Winter del 1789
 Medea. Voci – romanzo di Christa Wolf del 1996

Musica

Composizioni 
 Medea – Opera di Paul Bastide.
 Medea – Opera di Jiří Antonín Benda (libretto di Friedrich Wilhelm Gotter).
 Medea – Opera di Marc-Antoine Charpentier (1693)
 Medea – Opera di Luigi Cherubini (1797)
 Medea – Opera di Giuseppe Saverio Mercadante
 Medea – Opera di Johann Gottlieb Naumann
 Medea – Opera di Giovanni Pacini (1843)
 Medea – Cantata di Jean-Philippe Rameau.
 Medea – Opera di Michéle Reverdy.
 Medea – Opera di Vincenzo Tommasini.
 Medea – Opera di Adriano Guarnieri (2002)
 Medea – Opera di Pietro Canonica

Altro 
 Medea – Gruppo musicale
 Medea – album di Jenny Hval del 2008

Cinema
 Medea – film TV del 1965 diretto da Alex Minotis
 Medea – film del 1969 diretto da Pier Paolo Pasolini
 Medea – film del 1988 diretto da Lars von Trier
 Medea – film del 2019 diretto da Alejandro Moreno

Pittura
 Medea, affresco proveniente da Villa Arianna dell'antica Stabiae.

Geografia
 Medea – comune della provincia di Gorizia (Italia).
 Medea – frazione di Pinguente (Croazia)
 Médéa – città dell'Algeria, capoluogo della provincia omonima
 Medea, oggi città turca (conosciuta come Kıyıköy), anticamente la greca Μήδεια

Mitologia
 Medea – Figura della mitologia greca, figlia di Eete.

Altro 
 Medea – Asteroide della fascia principale
 Medea – nome femminile italiano
 Medea – vascello di linea veneziano da 70 cannoni che prestò servizio nella Armada tra il 1794 e il 1797
 Medea (pl. Medee) – religiosa delle Suore di San Giovanni Battista e di Santa Caterina da Siena